Chimäre oder Chimära (griechisch chimaira, lateinisch chimaera) steht für:

 Chimära, ein Mischwesen der griechischen Mythologie
 Chimäre, allgemein ein mythologisches Mischwesen
 Chimäre (Genetik), Organismus aus genetisch unterschiedlichen Zellen und Geweben
 Chimäre (Paläontologie), spezielle archäologische Fossilien
 Chimäre, Vertreter der Seekatzen (Chimaeriformes), Ordnung der Knorpelfische
 Chimäre oder Schimäre, eine Einbildung, siehe Trugbild
 chimäres Virus, rekombinantes Virus mit Genomsegmenten oder -fragmenten unterschiedlicher Herkunft

Chimaira steht für:
 Chimaira (Band), amerikanische Metal-Band
 Chimaira (Lykien), Gegend in Lykien, in der die mythologische Chimära gewohnt haben soll

Siehe auch:
 Chimaera (Begriffsklärung)
 Chimera (Begriffsklärung)